El knafe (árabe: كنافة kunāfah, turco: künefe, azerí: Riştə Xətayi / ریشته ختایی, griego: καταΐφι kataifi), también deletreado kanafeh, knafa, knafeh, kunafeh o kunafah, es un postre típico de los países árabes. 

Consiste en un pastel de semolina o fideos similares a los vermicelli o a los cabellos de ángel, llamados kadaif, aplastados o enrollados, con mantequilla y queso similar al mozzarella o requesón, cocinado a fuego lento y después de la cocción empapado en almíbar y a veces espolvoreado con pistacho molido. A menudo se tiñe la parte superior del kadaif con colorante naranja. 

El knafe surgió en la ciudad de Nablus y desde allí se extendió al resto de los países vecinos. Actualmente es una especialidad de postre del Levante, especialmente en Jordania, Israel, Líbano, Turquía, Siria y el norte de Egipto. Se trata de un primo hermano de la Kadaifi griega y la turca kadayif tel, künefe y Ekmek kadayıfı.

Véase también
Kadaif

Referencias

Gastronomía árabe
Gastronomía de Turquía
Gastronomía de Israel
Repostería
Postres rellenos